Loyal to the Game — пятый посмертный альбом американского рэп-исполнителя Тупака Шакура, издан 12 декабря 2004 года в Европе и 14 декабря в Северной Америке. Альбом почти полностью (за исключением 4-х бонус-треков) спродюсирован Эминемом, благодаря чему, так похож на стиль Эминема.

Об альбоме 
В интервью телекомпании MTV Eminem ответил, что он послал письмо матери Тупака — Афени Шакур, с просьбой рассмотреть его кандидатуру на продюсирование альбома и получил согласие.

В создании альбома Eminem использовал необычную методику битов, а именно, изменил темп и подачу голоса Тупака для лучшей усваимости слушателями, что и требовалось в то время. DJ Quik — один из продюсеров альбома, при записи ремикса к композиции «Loyal to the Game» предложил Афени Шакур назвать альбом как Loyal to the Game.

Альбом дебютировал на первом месте чарта Billboard 200 с отметкой 330 000 проданных копий за первую неделю продаж. Позже альбом завоевал статус платины в Северной Америке и золота в Европе.

Список композиций

Позиции в чартах

Семплы 

 «Ghetto Gospel»
  — Элтон Джон

 «Don’t You Trust Me»
 «Do You Have a Little Time» — Дайдо

 «N.I.G.G.A.»
 «(Don't Worry) If There's a Hell Below, We're All Going to Go» — Кёртис Мэйфилд

Примечания 

Альбомы Тупака Шакура
Альбомы Interscope Records
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Эминемом
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом